Apostolos steht für: 

 ein liturgisches Buch der Ostkirche, siehe Apostolar
 Apostolos (Metropolit) (1924–2009), griechisch-orthodoxer Bischof